Braillard ist der Familienname folgender Personen:

 John Braillard (1822–1883), Schweizer Politiker
 Maurice Braillard (1879–1965), Schweizer Architekt
 Vincent Braillard (* 1985), Schweizer Motorradrennfahrer
 Willy Braillard (* 1946), belgischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Braillard Point, Landspitze, die das nordöstliche Ende von Ardley Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln bildet